Gustavo hace referencia a varios artículos:

Personas que son conocidas por ese nombre
 Gustavo I de Suecia, monarca perteneciente a la dinastía Vasa, reinó entre 1521 y 1560
 Gustavo II Adolfo de Suecia, monarca perteneciente a la dinastía Vasa, reinó entre 1611 y 1632.
 Gustavo III de Suecia, monarca perteneciente a la Casa de Holstein-Gottorp, reinó entre 1771 y 1792.
 Gustavo IV Adolfo de Suecia, monarca perteneciente a la dinastía Holstein-Gottorp, reinó entre 1792 y 1809.
 Gustavo V de Suecia, monarca perteneciente a la Casa de Bernadotte, reinó entre 1907 y 1950.
 Gustavo VI Adolfo de Suecia, monarca perteneciente a la dinastía Bernadotte, reinó entre 1950 y 1973.

Además
Gustavo (nombre)
Gustaf
Gustav
Gustave